

Architettura 
Casa della Farnesina – domus romana del I secolo a.C. sita in Trastevere
Palazzo della Farnesina – edificio della pubblica amministrazione di Roma, sede del Ministero degli Affari Esteri
Villa Farnesina – villa romana sita in Trastevere, edificata ai primi del XVI secolo

Collezioni d'arte 
Collezione Farnesina – collezione d'arte italiana del XX secolo collocata al Palazzo della Farnesina
Collezione Farnesina Experimenta – collezione d'arte italiana contemporanea collocata al Palazzo della Farnesina

Istituzioni 
Ministero degli Affari Esteri, che per metonimia viene indicato con il nome del Palazzo della Farnesina, in cui ha sede

Quartieri 
Farnesina – zona urbanistica di Roma nord

Altri progetti